Stomphia coccinea är en havsanemonart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Stomphia coccinea ingår i släktet Stomphia och familjen Actinostolidae. Enligt den svenska rödlistan är arten sårbar i Sverige. Arten förekommer i Götaland. Artens livsmiljö är havet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

 Artfaktablad för Stomphia coccinea

Havsanemoner
coccinea